Qinghai Hu ist der Name folgender Seen:
 Qinghai Hu, Salzsee in China, siehe Qinghai-See
 Qinghai Hu (Antarktika) auf der Insel Luotuo Dao, Antarktika